Евангелическое суперинтендентство Аугсбургского исповедания Каринтии и Восточного Тироля (), сокращённо Евангелическое суперинтендентство А. И. Каринтии и Восточного Тироля или просто Суперинтендентство — епархия в Евангелической церкви Аугсбургского исповедания в Австрии.
Суперинтендентство возглавляет суперинтендент.

История 
Первым координационным центром Реформации в Каринтии был город Филлах, в частности, приходская церковь Святого Якова в 1525—26 гг. Реформация на этой ранней стадии, в конечном счёте, состояла не из дворян, но из самих по себе евангельски настроенных граждан. Несомненно знать, однако, была движущей силой распространения доктрин Реформации в Каринтии. Подавляющая часть дворянства Каринтии во второй половине 16-го века были протестантами и способствовали, соответственно, распространению идей протестантизма путём проповедования (при помощи проповедников), либо путём выделения финансирования для печатания книг. Ещё одним способствующим фактором стала в то время церковная раздробленность Каринтии. Земля духовно принадлежала пяти различных епархиям: Аквилеи, Гурка, Зальцбурга, Лаванта и Лайбаха, что было благоприятно для Реформации и не препятствовало единому и решительному её распространению в Каринтии.

Евангельским центром в земле, после разрушительного пожара, стал Клагенфурт. Реконструкция города показала репрезентацию и мощь преимущественно протестантского сословия, сильно повлиявшего на распространение Реформации в Каринтии. Клагенфурт был не только центром власти сословий, но, в частности, и силовым центром протестантских поместий. Даже и сегодня свидетельствуют некоторые известные здания в столице земли той эры: загородный дом, который был построен в качестве политического центра (и сохраняет, по крайней мере символически, свой статус по-прежнему) или собор святых Петра и Павла, который, после ввода в эксплуатацию, в 1570-годы стал центральной церковью для всех протестантов в Каринтии.

Тяжёлые испытания выпали для протестантов во времена Контрреформации. Закончилось время тайного протестантизма в Каринтии благодаря закону о веротерпимости — Толерантному патенту 1781 года, приведшему к появлению летом 1782 года первых общин толерантности на территории настоящего суперинтендентства: Вачиг, Вайсбриах-Вайсензе, Цлан-Штоккенбой, Требезинг-Радль, Пух и Фрезах-Арриах. В январе 1783 года к ним присоединились ещё две общины: Фельд-ам-Зе и Тресдорф. В том же году возникли также Гнезау, Блайберг-Кройт и Санкт-Рупрехт (-бай-Филлах). В 1784 — Фефферниц и Нёринг-Айзентраттен. Эгген-ам-Крайгерберг в начале 1784 года была небольшой общиной и (в основном из-за недостаточного количества членов: согласно патенту либо 100 семей, либо 500 человек) не могла быть независимой, став филиалом приходской общины Гнезау. Сразу же после опубликования этого патента более половины всех протестантских общин Австрии были основаны в Каринтии (13 из 25). В 1795 году в Австрии уже насчитывался 31 толерантный церковный приход, 16 из них — в Каринтии.

Количество отступников, перешедших в протестантскую веру, было много. Их число в Каринтии только за период с октября 1781 года по 13 июня 1782 года достигло 13.120 человек или 4,6 % населения от её населения. Число протестантов выросло до 17.771 в 1805 году, и, наконец, упало до 16.707 — в 1847-ом.

После 1848 г. протестантские приходы были наделены правом для регистрации рождений. Император Франц Иосиф I 8 апреля 1861 г. издал «Протестантский патент» (). По этому закону, в первую очередь, протестантская церковь получила относительное юридическое равенство. В дополнение к Толерантному патенту 1781 года и Федеральному закону о правовом положении Евангелической церкви 1961 года, Протестантский патент был самым важным документом, который до настоящего времени регулирует отношения между государством и протестантскими церквями в Австрии.

Евангелическое суперинтендентство A. И. Каринтии и Восточного Тироля было создано в 1947 году при разделении суперинтендентства Вены. Первым суперинтендентом стал в 1947 году Фриц Цербст . Цербст впоследствии стал профессором практического богословия в университете Вены. Его преемником на посту суперинтендента в 1956 году стал Герхард Главишниг . В настоящее время епархией руководит Манфред Зауэр , который является шестым суперинтендентом Каринтии и Восточного Тироля. Он занимает эту должность с 2002 года.

Организационная структура 

Евангелическое суперинтендентство A. И. Каринтии и Восточного Тироля полностью расположено в федеральной земле Каринтия, дополнительно включая:
 регион-эксклав Восточный Тироль () федеральной земли Тироль.

Центр епархии расположен в городе Филлах:
 9500 Филлах, Италинер-Штрасе, 38 ().
Евангелический епархиальный музей  располагается в общине Фрезах.

По данным на 31 декабря 2015 года в Суперинтендентстве располагаются 33 церковных прихода и семь дочерних церквей с 49 702 членами, включая 155 прихожан «Гельветского исповедания». Церковный приход Лиенц по административно-территориальному делению Австрии относится к федеральной земле Тироль.

⇑

2016Список лютеранских церковных приходов и дочерних церквей по политическим округам и политическим общинам суперинтендентства А. И. Каринтии и Восточного Тироля

Кроме того, в Клагенфурте (Каринтия), есть ещё школьная церковная община:
 Клагенфуртская протестантская высшая школьная община ().

⇑

Суперинтендентство с 1 января 2002 года возглавляет суперинтендент магистр Манфред Зауэр .
Он путём личных визитаций наблюдает за церковной жизнью суперинтендентства и представляет отчёт о результатах своих наблюдений в Синод. Суперинтендент имеет право собственной властью останавливать найденные им беспорядки в церковном управлении. Он председательствует в местном синоде и в комитете местного синода, руководит приходскими выборами, имеет исключительное право на совершение некоторых священнодействий (освящения церквей, ординации и т. п.). Должность суперинтендента соединяется с одною из духовных или пасторских должностей суперинтендентства.

Список суперинтендентов суперинтендентства А. И. Каринтии и Восточного Тироля:

⇑

Приходы 
Список всех церковных приходов и дочерних церквей Евангелического суперинтендентства А. И. Каринтии и Восточного Тироля можно посмотреть здесь.

⇑

Статистика 
Факты и цифры по суперинтендентству А. И. Каринтии и Восточного Тироля

⇑

Факты и цифры в разрезе церковных приходов суперинтендентства А. И. Каринтии и Восточного Тироля (2015-12-31)

⇑

Источники 
 Официальные документы Amtsblätter

Литература 
 Otto Bünker (Red.): Die evangelische Kirche in Kärnten einst und heute. Kärntner Druck- und Verlags-Gesellschaft, Klagenfurt 1981, ISBN 3-85391-025-4
 Anja Dörr: Der Protestantismus in Kärnten aus geographischer Sicht von der Reformation bis zum Ende des 18. Jahrhunderts. Hermagoras Mohorjeva, Klagenfurt 1998, ISBN 3-85013-542-X
 Franz Ilwof: Der Protestantismus in Steiermark, Kärnten und Krain vom XVI. Jahrhundert bis in die Gegenwart. Leykam, Graz 1900
 Franz Reischer: Die Toleranzgemeinden Kärntens nach einem Visitationsbericht vom Jahre 1786. Verlag des Geschichtsvereines für Kärnten, Klagenfurt 1965
 Peter G. Tropper: Staatliche Kirchenpolitik, Geheimprotestantismus und katholische Mission in Kärnten (1752—1780). Verlag des Kärntner Landesarchivs, Klagenfurt 1989, ISBN 3-900531-21-8

Комментарии

Примечания 

⇑

Ссылки 
 Официальная страница
 Географические координаты суперинтендентства А. И. Каринтии и Восточного Тироля: .

См. также 
 Евангелическая церковь Аугсбургского исповедания в Австрии
 Евангелическая церковь Аугсбургского и Гельветского исповедания Австрии
 Список евангелических суперинтендентов Австрии
 Протестантизм в Австрии
 Evangelische Kirche A. B.
 Evangelische Kirche A. u. H. B. in Österreich
 Liste der evangelischen Superintendenten in Österreich

Ссылки 

К
Филлах
Каринтия
Тироль
Суперинтендентства Австрии